Маскану има више значења:

 Општина Маскану (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Маскану (Маскану, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику